Zapovednik Kronotski, een natuurreservaat in Kamtsjatka
 Kronotskigolf, een golf voor de kust van Kamtsjatka
 Kronotski-schiereiland, een schiereiland van Kamtsjatka
 Kronotskaja Sopka, een vulkaan in Kamtsjatka
 Kronotskojemeer, een meer in Kamtsjatka